Richard Wellesley peut faire référence à :

 Richard Wellesley,  marquis de Wellesley (1760–1842), homme politique anglo-irlandais et administrateur colonial
 Richard Wellesley, fils du précédent,  député anglo-irlandais
 Richard Wellesley,  comte Cowley (1946–1975), homme politique conservateur britannique